Hoplocopturus är ett släkte av skalbaggar. Hoplocopturus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Hoplocopturus